Перший дивізіон Бельгії 2004—2005— 103-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном стало Брюгге.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Жерміналь (Беєрсхот) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Бельгії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Плей-оф за третє місце 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/29 травня 2005

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2004 у бельгійському спорті
2005 у бельгійському спорті